Танкодро́м:
 Танкодром — оборудованный для обучения вождению танков и другой гусеничной бронетехники участок местности.
 Танкодром — советский игровой электромеханический автомат.
 Танкодром — 2-серийный художественный фильм Владимира Довганя, снятый на Киевской киностудии им. Александра Довженко в 1981 г.
 Танкодром — компьютерная игра, разработанная Вячеславом Медноноговым в  году для платформы ZX Spectrum.
 Танкодром — микрорайон в Казани

Примечания